Antonio Tamburini (1800-1876), chanteur d'opéra italien ;
 Antonio Tamburini (pilote automobile) (1966- ), pilote automobile ;
 Arnaldo Tamburini (1843-1908), peintre italien de scènes de genre ;
 Fortunato Tamburini (1683-1761), cardinal italien ;
 Giovanni Maria Tamburini (1553-1612), dit le « Pseudo Mastelletta », peintre et graveur italien baroque de l'école bolonaise ;
 Giovanni Tamburini (1857–1942), organiste italien ;
 Massimo Tamburini (1943-2014), designer italien ;
 Michelangelo Tamburini (1648-1730), jésuite italien ;
 Patrick Tamburini (1949-/), karatéka français ;
 Pietro Tamburini (1737-1827), théologien catholique et juriste italien.